Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (11 de mayo de 1894 - 28 de enero de 1972) fue miembro de la  Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y princesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg por su nacimiento  y miembro de la Casa de Solms-Baruth a través de su matrimonio con el conde Juan Jorge de Solms-Baruth.

Juventud
La princesa Carolina Matilde fue la menor de los seis hijos del duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein y la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Su hermana, la princesa Victoria Adelaida fue la esposa del duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Alicia de Albany la describió como una niña hermosa, como todas las demás, solo que más alta y muy esbelta. Antes de la Primera Guerra Mundial, hubo rumores de un compromiso con el entonces príncipe de Gales (el futuro Eduardo VIII del Reino Unido), tras una reunión en Gotha, sin embargo no sucedió.

Matrimonio
Se casó a los 26 años con el conde Juan Jorge Eduardo de Solms-Baruth los cuales eran ricos, el 27 de mayo de 1920, en el Castillo de Glücksburg. Tuvieron tres hijos:
Condesa Victoria-Luisa de Solms-Baruth (13 de marzo de 1921 - 1 de marzo de 2003), casada primero con el príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Gotha, y después con el soldado estadounidense Roberto Witte, con descendencia de ambos matrimonios.
Conde Federico de Solms-Baruth (3 de marzo de 1923 - 13 de noviembre de 2006), casado con la princesa Oda de Stolberg-Wernigerode, con descendencia.
Conde Huberto de Solms-Baruth (7 de diciembre de 1934 - 22 de octubre de 1991), casado en dos ocasiones, con descendencia de los dos matrimonios.

Vida posterior 
La familia vivía en el castillo de Cassel, construido a finales del , que estaba ubicado en las afueras del pueblo de Kassel-Golzig en la Baja Lusacia. La finca incluía el propio castillo con un parque y un patio, oficinas y establos.

Su hija Victoria Luisa recordó la vida rural en sus memorias:

La familia tenía también un chalet cerca de Salzburgo.

En 1942, su hija Victoria se casó con su primo carnal el príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Gotha, el hijo más joven de su hermana Victoria Adelaida, y a la postre pretendiente del título ducal de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Su esposo falleció en Salzburgo el 9 de octubre de 1971. Carolina Matilde le sobrevivió tres meses.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
thePeerage.com Karoline Mathilde Prinzessin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Genealogics - Leo van de Pas: Princess Caroline Mathilde von Schleswig-Holstein- Sonderburg-Glücksburg

Enlaces externos 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX
Casa de Solms-Baruth
Fallecidos en Salzburgo
Personas de la Provincia de Schleswig-Holstein